Го́стья (муж. род — гость, мн. число — гости) — женщина, пришедшая в гости.

 «Гостья» () — научно-фантастический и романтически-приключенческий роман Стефани Майер, 2008 год.
 «Гостья» () — фантастический триллер, экранизация романа Стефани Майер, США, 2013 год. Режиссёр — Эндрю Никкол.
 «Гостья» — советский мультипликационный фильм (1991), режиссёр — Анатолий Солин.

См. также 
 Гость
 Гости
 Гостья из будущего